О́сипова — женская форма русской фамилии ; также топоним.

 Известные носители

А 
 Осипова, Агафья Алексеевна (1907—?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Осипова (Макарова), Альбина Ивановна (род. 1971) — российская футболистка и велогонщица.
 
 Осипова, Анна Владимировна (род. 1979) — российская певица, солистка группы «Юта», известна под псевдонимом Юта.

В 
 Осипова, Вера Николаевна (1876—1954) — русская и советская учёная-психолог.

Е 
 Осипова, Евгения Андреевна (род. 1986) — российская актриса театра и кино.

И 
 Осипова, Инна Витальевна (род. 1977) — российская журналистка, репортёр НТВ.

К 
 Осипова, Кристина Константиновна (род. 2000) — российская спортсменка (шашки).

М

Н

О 
 Осипова, Ольга Андреевна (1927—2013) — лингвист, исследователь языков малых народов Сибири.

П 
 Осипова, Прасковья Александровна (1781—1859) — псковская дворянка, соседка А. С. Пушкина по имению Михайловское и близкий друг поэта.

Т 
 
  Псевдоним 
 Лидия Осипова (настоящее имя Олимпиада Георгиевна Полякова; 1902—1958) — русский журналист, писатель, литературовед и общественный деятель «второй волны» русской эмиграции.

 Топоним 
 Осипова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края. Входит в состав Белоевского сельского поселения.
 Осипова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края. Входит в состав Ошибского сельского поселения.

 См. также